Brissot de Warville ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Saturnin Brissot de Warville (1818–1892), französischer Maler, siehe Félix Brissot
 Jacques-Pierre Brissot de Warville (1754–1793), französischer Politiker während der Französischen Revolution, siehe Jacques Pierre Brissot